Cliburn steht für:
 
 Cliburn (Cumbria), ein Dorf in der englischen Grafschaft Cumbria

Cliburn ist der Familienname folgender Personen:

 Rildia Bee Cliburn (1897–1994), US-amerikanische Musikpädagogin
 Van Cliburn (1934–2013; eigentlich Harvey Lavan Cliburn Jr.), US-amerikanischer Pianist